Жулкевський — прізвище.

 Жулкевський Іван Станіславович — український радянський актор. Народний артист УРСР (1980).
 Жулкевський — варіант прізвища Жолкевський.

Прізвища